Il doppio del torneo di tennis China Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Jim Courier e Alex O'Brien 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Assente

 Byron Black /  Jonathan Stark (primo turno)
 Richey Reneberg /  Cyril Suk (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

China Open 1997
ATP Tour 1997